Cipicung (Karangtengah), een plaats in Indonesië
Cipicung (Cijeruk), een plaats in Indonesië
Cipicung (Culamega), een plaats in Indonesië
Cipicung (Sukatani), een plaats in Indonesië
Cipicung (Jatigede), een plaats in Indonesië
Cipicung (Cipicung), een plaats in Indonesië
Cipicung (Cikedal)